Libelle (Nederlands weekblad)
 Libelle (Vlaams weekblad)